Тарде́ллі (Tardelli) — італійське прізвище:

 Дієго Тарделлі (1985) — бразильський футболіст
 Марко Тарделлі (1954) — італійський футболіст

Італійські прізвища